Пушкарские Выселки — название населённых пунктов:

Россия 
 Пушкарские Выселки — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Пушкарские Выселки — посёлок в Щёкинском районе Тульской области.